Märten ist der Name folgender Orte:

 Märten (Memmingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Memmingen

Märten ist der Familienname folgender Personen:

 Heribert Märten (1935–1995), deutscher Politiker
 Lu Märten (1879–1970), deutsche Publizistin, sozialistische Theoretikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch: 
 Marten
 Merten
 Märtenbreite, historischer Flurname in Calvörde, Sachsen-Anhalt, Deutschland